Павичићи могу бити:

 Павичићи (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Павичићи (Нетретић), насељено мјесто у општини Нетретић, Република Хрватска